Так () — город на западе Таиланда, административный центр одноимённой провинции.

Географическое положение 
Город находится в восточной части провинции, на правом берегу реки Пинг, на расстоянии приблизительно 370 километров к северо-западу от столицы страны Бангкока. Абсолютная высота — 108 метров над уровнем моря.

Климат

Население 
По данным переписи 2000 года численность населения города составляла 21 662 человек.

Транспорт 
К востоку от города расположен  (ICAO: VTPT, IATA: TKT).

Примечания 

Города Таиланда